Енкарнасан (, , «інкарнація, втілення») — португальська власна назва.

Топоніми

Гафаня-да-Енкарнасан — парафія.
 Енкарнасан (Лісабон) — парафія.
 Енкарнасан (Мафра) — парафія.

Примітки